Dolomieu steht für: 

 Dolomieu, französische Gemeinde im Département Isère
 Cratère Dolomieu, Vulkankrater auf Réunion

Dolomieu ist der Familienname folgender Personen: 

 Déodat de Dolomieu (1750–1801), französischer Geologe und Mineraloge